El nombre Jerry ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el Océano Atlántico:
 Huracán Jerry (1989).
 Tormenta tropical Jerry (1995).
 Tormenta tropical Jerry (2001).
 Tormenta tropical Jerry (2007).
 Tormenta tropical Jerry (2013).